Aguatero puede hacer referencia a:

Aguatero, vendedor ambulante de agua.
aguatero, rostratúlidos (Rostratulidae), familia de aves Charadriiformes.
 aguatero, uno de los nombres comunes del ave Phleocryptes melanops en Argentina.